Ermida de Santa Ana pode referir-se a:

 Ermida de Santa Ana (Abrantes)
 Ermida da Santa Ana (Ponta Delgada)
 Ermida de Santa Ana (Santa Ana) (São Roque do Pico)
 Ermida de Santa Ana (Tavira)

Ver também 
 Ermida da Senhora Santa Ana

Desambiguação